„Тойота Мираи“ (Toyota Mirai) е модел електрически бизнес автомобили (сегмент E) на японската компания „Тойота“, произвеждани в две последователни поколения от 2014 година.

Той е един от първите серийно произвеждани автомобили с водородни горивни клетки.

Бележки 

Мираи
Автомобили от висок среден клас
Електрически автомобили